Роджер Федерер був чемпіоном попереднього року, але він програв у чвертьфіналі Робіну Содерлінгу, що дозволило шведові вдруге поспіль вийти у фінал цього турніру. Уперше з Чемпіонату Франції 2004 Федерер не досягнув півфіналу турнірів Великого шолома і єдиний раз від Чемпіонату Франції 2004 (станом на липень 2016), що ні Федерер ні Новак Джокович не досягли півфіналу турнірів Великого шолома.

Рафаель Надаль виграв свій п'ятий титул чемпіона Франції, у фіналі здолавши Содерлінга з рахунком 6–4, 6–2, 6–4. Надаль удруге завершив турнір не програвши жодного сету (вперше було 2008 року). Це дозволило Надалю повернути собі перший номер рейтингу вперше від липня 2009 року.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінал
| RD3=Фінал
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Роджер Федерер
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=5
| RD1-score1-4=4
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Робін Содерлінг
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=7
| RD1-score2-4=6
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3=15
| RD1-team3= Томаш Бердих
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4= 
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= Михайло Южний
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4= 
| RD1-score4-5= 
| RD1-seed5=22
| RD1-team5= Юрген Мельцер
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=77
| RD1-score5-5=6
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Новак Джокович
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=2
| RD1-score6-4=63
| RD1-score6-5=4
| RD1-seed7=19
| RD1-team7= Ніколас Альмагро
| RD1-score7-1=62
| RD1-score7-2=63
| RD1-score7-3=4
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Рафаель Надаль
| RD1-score8-1=77
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 
| RD2-seed1=5
| RD2-team1= Робін Содерлінг
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=5
| RD2-score1-4=6
| RD2-score1-5=6
| RD2-seed2=15
| RD2-team2= Томаш Бердих
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=7
| RD2-score2-4=3
| RD2-score2-5=3
| RD2-seed3=22
| RD2-team3= Юрген Мельцер
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=66
| RD2-score3-4= 
| RD2-score3-5= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Рафаель Надаль
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=78
| RD2-score4-4= 
| RD2-score4-5= 
| RD3-seed1=5
| RD3-team1= Робін Содерлінг
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=4
| RD3-score1-4= 
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Рафаель Надаль
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=6
| RD3-score2-4= 
| RD3-score2-5= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{Теніс16 5
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р Федерер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П Лучак
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Я Типсаревич
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Фалья
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Б Пер
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= О Рохус
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Ю Райстер
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Ф Лопес
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=20
| RD1-team09= С Вавринка
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Я Гаєк
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Лоренці
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Бек
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Н Массу
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ф Фоніні
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=2
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15=LL
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=77
| RD1-score15-4=2
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= Г Монфіс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=65
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р Федерер
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Фалья
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= О Рохус
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=65
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Ю Райстер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=20
| RD2-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Д Коллерер
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Г Жемля
| RD1-score07-1=78
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= Х Монако
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=22
| RD1-team09= Ю Мельцер
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Д Села
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Зверєв
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Н Маю
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Малісс
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=79
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= З Гройль
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=67
| RD1-score14-3=4
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Д Гез
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Д Феррер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Е Роддік
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б Кавчич
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=

 Секція 6 
{{Теніс16 5
| RD1-seed01=16
| RD1-team01= ХК Ферреро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П Куевас
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Жіккель
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=65
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Ріба
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=77
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П Стараче
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=3
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р Джінепрі
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= С Кверрі
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=2
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=31
| RD1-team09= В Генеску
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р Рам
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=4
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ю Щукін
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= К Нісікорі
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Хіральдо
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=63
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5=4
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Є Корольов
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=3
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Н Джокович
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=16
| RD2-team01= ХК Ферреро
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=613
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П Ріба
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=715
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П Стараче
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Р Джінепрі
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score4-5= 
| RD2-seed05=31
| RD2-team05={{nowrap| В Генеску}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ю Щукін
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= К Нісікорі
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Н Джокович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=16
| RD3-team01= ХК Ферреро
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=4
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Р Джінепрі
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=2
| RD3-score02-5=6
| RD3-seed03=31
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=3
| RD3-team04= Н Джокович
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Р Джінепрі
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=1
| RD4-score01-4=2
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Секція 7 
{{Теніс16 5
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ф Вердаско
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І Куніцин
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф Серра
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Расселл
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=1
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= С Вентура
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Сеппі
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Бек
| RD1-score07-1=67
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=30
| RD1-team08={{nowrap| Ф Кольшрайбер}}
| RD1-score08-1=78
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=19
| RD1-team09= Н Альмагро
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=77
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= Р Гаасе
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=63
| RD1-score10-5=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Вліген
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Дарсіс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Клеман
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= О Долгополов
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Т Алвес
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Ф Гонсалес
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ф Вердаско
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=0
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф Серра
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Сеппі
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=30
| RD2-team04=

Секція 8 
{{Теніс16 5
| RD1-seed01=14
| RD1-team01= І Любичич
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Є-С Лу
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Беррер
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=1
| RD1-score03-5=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Фіш
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=6
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= П Андухар
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= С Болеллі
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Льодра
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Т Беллуччі
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=28
| RD1-team09= Л Г'юїтт
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ж Шарді
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д Істомін
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б Беккер
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{nowrap| О Себаллос}}
| RD1-score13-1=78
| RD1-score13-2=68
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=8
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М Фішер
| RD1-score14-1=66
| RD1-score14-2=710
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=4
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Дж Міна
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р Надаль
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=14
| RD2-team01= І Любичич
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=68
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=10
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М Фіш
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=710
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5=8
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= П Андухар
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5=2
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= Т Беллуччі
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=6
| RD2-seed05=28
| RD2-team05= Л Г'юїтт
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=2
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Д Істомін
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=2
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Р Надаль
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=14
| RD3-team01= І Любичич
| RD3-score01-1=64
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=24
| RD3-team02=

Примітки

Посилання 
Main Draw 

2010 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу